

Carriera 
Ekaterina Jašina ha vinto 4 titoli in singolare e 27 titoli nel doppio nel circuito ITF in carriera. Il 4 febbraio 2019, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare al numero 335, mentre il 25 febbraio 2019 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, al numero 152.

Statistiche WTA

Doppio

Sconfitte (1)

Collegamenti esterni